Der Mordanschlag steht für:

 Der Mordanschlag (1987), amerikanischer Spielfilm von Peter R. Hunt
 Der Mordanschlag (2018), deutscher Fernsehzweiteiler von Miguel Alexandre

Siehe auch:
 Mordanschlag